Hadid ist der Familienname folgender Personen:

 Aaliyah Hadid (* 1995), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Ahmed Hadid (* 1984), omanischer Fußballspieler
 Barjas al-Hadid (* 1936), jordanischer Scheik und Politiker
 Bella Hadid (* 1996), US-amerikanisches Model
 Gigi Hadid (* 1995), US-amerikanisches Mannequin und Fotomodell
 Ibn Abī l-Hadīd (1190–1258), mutazilitischer Gelehrter, Verfasser des Šarḥ Nahǧ al-Balāġa
 Mohamed Hadid (* 1948), jordanisch-amerikanischer Immobilienentwickler
 Mohammed Hadid (1907–1999), irakischer Politiker
 Musa Hadid (* 1965), palästinensischer Bauingenieur und Politiker
 Mustafa Hadid (* 1988), afghanischer Fußballspieler
 Noureddine Hadid (* 1993), libanesischer Sprinter
 Yolanda Hadid (* 1964), US-amerikanisches Model und Fernsehdarstellerin
 Zaha Hadid (1950–2016), irakisch-britische Architektin und Professorin